Gavin O'Connor (1964) – regista, sceneggiatore e produttore statunitense
Gavin O'Connor (1972) – attore irlandese